Курно́сов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Курносов, Андрей Павлович (род. 1931) — советский и российский экономист, профессор.
 Курносов, Георгий Алексеевич (1893—1975) — советский военачальник, генерал-майор.
 
 Курносов, Михаил Иванович (1924—1989) — Герой Социалистического Труда.
 
 Курносов, Юрий Алексеевич (1924—1996) — советский и украинский историк, доктор исторических наук, профессор.

Курносова 
 Курносова, Наталья Алексеевна (род. 1975) — российская волейболистка.